

Населені пункти та їхні частини
 Змисльона — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Змисльона — село в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Змисльона — частина села Мелешин у гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Змисльона — частина села Ґалевіце в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Змисльона — частина села Стронсько в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Змисльона — частина села Парчев у гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки